Plaats in Indonesië
 Selanegara (Kaligondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Selanegara (Sumpiuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java